Мащанська сільська рада — Рівненська область, Костопільський район
 Мащанська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район